Le Grand Prix moto de République tchèque 2020 est la quatrième manche du championnat du monde de vitesse moto 2020, la troisième pour la catégorie MotoGP.

Cette  édition du Grand Prix moto de République tchèque se déroulera du 7 au  sur le Circuit de Masaryk à Brno.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Notes

Liens externes

2020
Sport en Tchéquie en 2020
Sport en octobre 2020
Tchéquie